Pierre of the North – film del 1913 diretto da Henry MacRae
 Pierre of the North – film del 1914 prodotto dalla Essanay